Menschen hinter Gittern ist der Titel folgender Filme:

 Menschen hinter Gittern (1931), deutscher Spielfilm von Paul Fejos
 Menschen hinter Gittern (1971), amerikanisch-kanadischerer Spielfilm von Harvey Hart